В парному розряді жіночого тенісного турніру WTA Swiss Open 1982, що проходив у рамках Туру WTA 1982, Кенді Рейнолдс і Пола Сміт виграли титул, у фіналі перемігши пару Джоанн Расселл і Вірджинія Рузічі 6-2, 6-4.

Сіяні пари 

 Джоанн Расселл /  Вірджинія Рузічі (фінал)
 Біллі Джин Кінг /  Ілана Клосс (1-ше коло)
 Розалін Нідеффер /  Таня Гартфорд (півфінал)
 Кенді Рейнолдс /  Пола Сміт (чемпіонки)

 Сью Баркер /  Вірджинія Вейд (2-ге коло)
 Беттіна Бюнге /  Ева Пфафф (2-ге коло)
 Кеті Горват /  Івонн Вермак (чвертьфінал)
 Енн Гоббс /  Сьюзен Лео (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

WTA Swiss Open